Slabbert ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik van Zyl Slabbert (1940–2010), südafrikanischer Soziologe und Politiker
 Wicus Slabbert (* 1941), südafrikanischer Opernsänger (Bariton)